

Miejscowości w Polsce 
 Czerniejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Kamień 
 Czerniejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Serniki 
 Czerniejów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Jabłonna

Miejscowość na Ukrainie
 Czerniejów – wieś na Ukrainie, w rejonie tyśmienickim, w obwodzie iwanofrankowskim

Zobacz też 
 Czerniejów-Kolonia